Судно — плавзасіб.
 Повітряне судно — літальний апарат.
 Медичне судно — посудина для калу й сечі, яку подають лежачим хворим.

Топонім 

 Судно — річка в Республіці Карелія, Росія.
 Судно — озеро в Республіці Карелія, Росія.